Villardompardo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villardompardo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Villardompardo (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar